Emmanuel (Bíblia)
 Emmanuel Adebayor
 Emmanuel Amunike, futbolista nigerià
 Emmanuel Armand d'Aiguillon
 Emmanuel Chabrier
 Emmanuel Coste
 Emmanuel de Rohan-Polduc